Sturlese ist der Familienname folgender Personen:

 Loris Sturlese (* 1948), italienischer Philosoph
 Patricio Sturlese (* 1973), argentinischer Schriftsteller